

Білинок — село, Берестейська область, Дорогичинський район, Вульківська сільська рада.
 Білинок — село, Берестейська область, Дорогичинський район, Осовецька сільська рада.